Contestabile – sinonimo di conestabile o connestabile

Persone 
 Antonella Contestabile – cestista italiana
 Domenico Contestabile – avvocato e politico italiano
 Fabio Contestabile – poeta svizzero
 Gianpiero Contestabile – pugile italiano